Чемпионат Элитсерии 2014—2015 по хоккею с мячом стартовал 24 октября 2014.

Регламент 
Соревнования проводятся в два этапа.

Первый этап. На первом этапе, с 24 октября 2014 года по 10 февраля 2015 года, команды играют в двухкруговом турнире с разъездами (по одному матчу на своём поле и на поле соперника).

Второй этап. К соревнованиям второго этапа допускаются команды, занявшие 1-8 места, которые по системе плей-офф начиная с 1/4 финала определяют призёров чемпионата.

Игры 1/4 финала и 1/2 финала проводятся до трёх побед.

Чемпион Швеции определяется в результате проведения одной финальной игры. Финальная игра пройдет 14 марта 2015 года в Стокгольме.

Команды 
 Болльнес
 Бруберг
 Венерсборг
 Вестерос
 Ветланда
 Вилла
 Каликс
 Кунгельв
 САИК
 Сириус
 Тиллберга
 Хаммарбю
 Эдсбюн
 Юсдаль

Таблица 
На 2 января 2015

Бомбардиры

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом Швеции
 Статистические данные

2011
2014 год в хоккее с мячом
2015 год в хоккее с мячом
Спорт в Швеции в 2014 году
Спорт в Швеции в 2015 году